Swederus se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Nils Samuel Swederus
 Magnus Bernhard Swederus